Velika nagrada Velike Britanije 2006 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2006. Odvijala se je 11. junija 2006.

Rezultati

Kvalifikacije

Dirka 

|-
! 1
| 1 ||  Fernando Alonso || Renault
| 60
| 1:25:51,927
| 1
| 10
|-
! 2
| 5 ||  Michael Schumacher || Ferrari
| 60
| + 13,951 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 3 ||  Kimi Räikkönen || McLaren-Mercedes
| 60
| + 18,672 s
| 2
| 6
|-
! 4
| 2 ||  Giancarlo Fisichella || Renault
| 60
| + 19,976 s
| 5
| 5
|-
! 5
| 6 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 60
| + 31,559 s
| 4
| 4
|-
! 6
| 4 ||  Juan Pablo Montoya || McLaren-Mercedes
| 60
| + 1:04,769
| 8
| 3
|-
! 7
| 16 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 60
| + 1:14,594
| 9
| 2
|-
! 8
| 17 ||  Jacques Villeneuve || BMW Sauber
| 60
| + 1:18,299
| 10
| 1
|-
! 9
| 10 ||  Nico Rosberg || Williams-Cosworth
| 60
| + 1:19,008
| 12
|
|-
! 10
| 11 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 59
| +1 krog
| 6
|
|-
! 11
| 8 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 59
| +1 krog
| 22
|
|-
! 12
| 14 ||  David Coulthard || Red Bull-Ferrari
| 59
| +1 krog
| 11
|
|-
! 13
| 20 ||  Vitantonio Liuzzi || Toro Rosso-Cosworth
| 59
| +1 krog
| 13
|
|-
! 14
| 15 ||  Christian Klien || Red Bull-Ferrari
| 59
| +1 krog
| 14
|
|-
! 15
| 19 ||  Christijan Albers || MF1-Toyota
| 59
| +1 krog
| 18
|
|-
! 16
| 18 ||  Tiago Monteiro || MF1-Toyota
| 58
| +2 kroga
| 16
|
|-
! 17
| 22 ||  Takuma Sato || Super Aguri-Honda
| 57
| +3 krogi
| 20
|
|-
! 18
| 23 ||  Franck Montagny || Super Aguri-Honda
| 57
| +3 krogi
| 21
|
|-
! Ods
| 12 ||  Jenson Button || Honda
| 8
| Puščanje olja
| 19
|
|-
! Ods
| 21 ||  Scott Speed || Toro Rosso-Cosworth
| 1
| Trčenje
| 15
|
|-
! Ods
| 7 ||  Ralf Schumacher || Toyota
| 0
| Trčenje
| 7
|
|-
! Ods
| 9 ||  Mark Webber || Williams-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 17
|
|}

Formula 1 sezona 2006
2006